Trichlorek fosforu (), 
 Pentachlorek fosforu (nazwa Stocka: chlorek fosforu(V)),